Smíšená čtyřhra Australian Open 2022 probíhala ve druhé polovině ledna 2022. Do mixu australského tenisového grandslamu hraného v Melbourne Parku nastoupilo třicet dva dvojic. Obhájcem titulu byl česko-americký pár Barbora Krejčíková a Rajeev Ram, jehož členové nestartovali společně. Singlová světová čtyřka a deblová dvojka Krejčíková, šampionka mixu z let 2019, 2020 a 2021, se rozhodla odehrát jen dvouhru a ženský debl. Spoluhráčkou Rama se stala Indka Sania Mirzaová, s níž ve čtvrtfinále prohrál s Fourlisovou a Kublerem.

Američanka Desirae Krawczyková usilovala o zkompletování nekalendářního grandslamu, když v roce 2021 vyhrála smíšené soutěže na French Open, ve Wimbledonu a US Open. S Britem Joem Salisburym vytvořila nejvýše nasazenou dvojici. V úvodním kole je však vyřadili Salvadorec Marcelo Arévalo s Mexičankou Giulianou Olmosovou. 

Vítězem se stal pátý nasazený, chorvatsko-francouzský pár Ivan Dodig a Kristina Mladenovicová, který  po setech 6–3 a 6–4 ve finále zdolal Australany Jaimee Fourlisovou s Jasonem Kublerem. Šampioni odehráli první společný turnaj. Dodig získal čtvrtý grandslam ze smíšené čtyřhry po triumfech s Latishou Chanovou na French Open 2018 a 2019 a ve Wimbledonu 2019. Pro Mladenovicovou to byl třetí major z mixu, jímž navázala na trofeje s Danielem Nestorem z Wimbledonu 2013 a Australian Open 2014.  

V rámci čtyř ročníků, hraných mezi lety 2019–2022, vytvořili Fourlisová s Kublerem třetí dvojici, která postoupila do finále po obdržení divoké karty. Na prahu vyřazení se ocitli již v úvodním kole, kdy vyřadili Stojanovićovou s Pavićem proměměným osmým mečbolem v dlouhém supertiebreaku 17–15, v němž čelili dvěma mečbolovým hrozbám soupeřů. Další čtyři mečboly odvrátili ve druhém kole krajanům Stosurové a  Ebdenovi a postoupili po zvládnutém supertiebreaku 11–9.

Nasazení párů 
 Desirae Krawczyková /  Joe Salisbury (1. kolo)
 Čang Šuaj /  John Peers (semifinále)
 Nicole Melicharová-Martinezová /  Robert Farah (1. kolo)
 Alexa Guarachiová /  Tim Pütz (2. kolo)
 Kristina Mladenovicová /  Ivan Dodig (vítězové)
 Caty McNallyová /  Jamie Murray (odstoupili)
 Nina Stojanovićová /  Mate Pavić (1. kolo)
 Ena Šibaharaová /  Ben McLachlan (čtvrtfinále)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference 

smíšená čtyřhra